Riachão do Dantas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riachão do Dantas (kommun), Sergipe, 
 Riachão do Dantas (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar